Jarana puede referirse a:

Uso lingüístico 
 Diversión bulliciosa y alborotada, con frecuencia repleta de artículos de atrezzo y pirulas.

Expresiones habituales con la palabra "Jarana" 
 "Menuda jarana se montó el otro día".
 "Este bar me gusta mucho por su jarana".
 "Qué jarana hay en este mundo, ¿no?".
 "Menuda pepardada anoche".

Tipos de jarana 
(por localidad geográfica, la jarana puede ser:)
Jarana criolla: fiesta peruana de cantos y bailes celebrados días enteros en una vivienda o vecindario.
Jarana huasteca: guitarra pequeña mexicana usada en son huasteco.
Jarana jarocha: guitarra pequeña mexicana usada en son jarocho.
Jarana yucateca: género musical cultivado en Yucatán, México.